Мази́ловская улица — улица в Москве, ЗАО, районе Фили-Давыдково. Она идёт от Кастанаевской до Малой Филёвской улицы.

Происхождение названия 
Безымянному проезду 11 сентября 2014 года было присвоено имя Мазиловская улица в честь бывшей деревни Мазилово и Мазиловского пруда. Решение о наименовании улицы было принято после того, как большинство жителей района Фили-Давыдково проголосовало за наименование улицы.

Транспортное обслуживание 
Движение по Мазиловской улице с 20 августа 2018 года стало двухсторонним, хотя раннее, во времена СССР в 1970-х годах она также была двухсторонней, позже там было введено одностороннее движение (только от Кастанаевской в сторону Малой Филёвской улицы). В связи с вводом двухстороннего движения, на пересечении Кастанаевской и Мазиловской улиц был изменён режим работы светофоров. Сама Мазиловская улица обслуживается общественным городским транспортом — через него проходят автобусные маршруты № 73 и 135 (только в сторону Малой Филёвской улицы; обратно маршрутного движения нет). На Мазиловской улице находится путепровод над Филёвской линией метро, с западной стороны которого находится вестибюль станции метро "Пионерская" (с восточной стороны вестибюль закрыт).

Ссылки 
 Сергей Собянин подписал приказ о наименовании Мазиловской улицы

Улицы Москвы, появившиеся в 2014 году